Aleksandr Nosov – calciatore russo
 Nikolay Nosov – scrittore di letteratura per l'infanzia ucraino
 Viktor Nosov – allenatore di calcio e calciatore sovietico, dal 1991 ucraino, difensore
 Vitalij Nosov – ex cestista e allenatore di pallacanestro russo
 Yuliya Nosova – ex ostacolista e velocista russa